Lucas Sant'Anna Henrique (Porto Alegre, 25 de maio de 1982 é um dramaturgo e pesquisador em comunicação brasileiro.

Autor de textos para teatro:

 Prometeu, 1999.* Formigas, com a colaboração de Karen Campos, 2000.* Hopeless Hotel, 2001.
 Inesquecível história do homem sem memória, 2003.
 Burkina Fasso, 2004.

Em dramaturgia para cinema trabalha desde 2000 na Trilogia de Porto Alegre, em processo, composta pelos roteiros dos longa-metragens:

 Não é o que você está pensando…, em parceria com Cláudia Enk.
 E, por falar nisso, em parceria com Adriano Luz.
 Absolutamente Certo!, em parceria com Karen Campos.

Dramaturgos do Brasil
Roteiristas do Brasil
Naturais de Porto Alegre